Norman Tate, animateur américain
 Norman Tate (1942-), athlète américain de saut en longueur.
 Alexander Norman Tate (1837–1892), chimiste et professeur à Oxford, auteur de Petroleum and Its Products (1863)